Por Bessemer pode estar à procura de:
Bessemer (Alabama)
Bessemer (Michigan)
Bessemer (Pensilvânia)
Henry Bessemer

Ver também
Bessemer Bend
Bessemer City
Processo de Bessemer

Desambiguação
Desambiguações de topônimos